Les axis sont un genre de cervidés.
 En anatomie, l'axis est la deuxième vertèbre cervicale.
 Apache Axis est un projet open source de l'Apache Software Foundation.
 Axis Airways était une compagnie aérienne française.
 Axis est un groupe de Rock de Belgique.
 Axis est un roman de Robert Charles Wilson.
 Axis Records, label techno de Jeff Mills
 Axis encyclopédie était une encyclopédie multimédia éditée par Hachette.
 Axis était un navigateur proposé par Yahoo! en 2012 et 2013.
 Axis est une chanson des Pet Shop Boys sorti en 2013.
 Axis est un prototype de turbotrain qui a roulé sur les voies de la SNCF de 1998 à 2000.
 Axis est un village américain du le comté de Mobile, en Alabama.

Références